Mlejnek může být hovorově mlýnek – malý mlýn (lidově mlejn) nebo:

příjmení
 František Xaverius Mlejnek – český herec
 Josef Mlejnek (* 1946) – český překladatel, spisovatel, básník, literární a divadelní kritik
 Josef Mlejnek jr. (* 1969) – český vysokoškolský učitel, politolog a politický komentátor
 Michaela Mlejnková (* 1996) – česká profesionální volejbalistka
 Michaela Mlejnková (florbalistka) (* 1995) – česká florbalistka a reprezentantka
 Miroslav Mlejnek (* 1959) – český fotbalista, obránce
 Ondřej Mlejnek (* 1982) – moravský archeolog a politik
 Petr Mlejnek  (* 1973) – ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)
 Viktor Mlejnek (1880–1969) – český římskokatolický kněz
 Vilém Prokop Mlejnek (1906–1975) – český klavírista, skladatel a dirigent

místní název
 Mlejnek (Sobíňov) – místní část obce Sobíňov v okrese Havlíčkův Brod
 Mlejnek – vodní plocha u Leštiny u Světlé v okrese Havlíčkův Brod
 Mlejnek – vodní plocha u Ovčár v okrese Kolín
odvozené:
 Mlejnky – místní část obce Český Jiřetín v okrese Most
 Na Mlejnku – lokalita u Ondřejova v okrese Praha-východ
 Na Mlejnku – ulice v Praze Braníku

Rozcestníky - příjmení